Norbert Tóth (n. 1976), calciatore ungherese
 Norbert Tóth (n. 1998), pilota automobilistico ungherese
 Norbert Tóth (n. 1986), cestista ungherese